Митрополи́т Афинаго́р (, в миру Гео́ргиос Дикеа́кос ; ) — архиерей Элладской православной церкви, митрополит Илийский, Ахарнонский и Петрупольский (с 2010).

Биография 
Родился в 1951 года в Афинах, в Греции.

В 1969 году поступил на философский факультет Афинского университета, который окончил в 1974 году и в июле 1974 года был призван в армию, где до января 1977 года служил в Сухопутных войсках Греции.

12 февраля 1977 года был пострижен в монашество с именем Афинагор и 21 февраля 1977 года митрополитом Керкирским Поликарп (Вагенас) был рукоположен в сан диакона, одновременно став членом небольшого монашеского братства святого Афанасия (Άγιο Αθανάσιο Αγρού Κέρκυρας).

В 1979 году окончил богословский факультет Аристотелевского университета в Салониках и в том же году рукоположен митрополитом Фиванским Никодимом (Грекосом) в сан иеромонаха. С 1979 по 2008 год служил проповедником в Фиванской митрополии, а с 2008 по 2010 год — в Афинской архиепископии.

В 2002 году окончил аспирантуру на богословском факультете Аристотелевского университета в Салониках.

10 мая 2010 года решением Священного синода иерархии Элладской православной церкви был избран (44 голоса из 75 избирателей) для рукоположения в сан митрополита новосозданной Илийской, Ахарнонской и Петрупольской митрополии (архимандрит Иерофей (Калойеропулос) получил 17 голосов, архимандрит Феоклит (Афанасопулос) — 6 голосов).

13 мая 2010 года состоялась его архиерейская хиротония.

Примечания 

Выпускники философского факультета Афинского университета
Выпускники богословского факультета Салоникийского университета
Митрополиты Элладской православной церкви